Zug 94 is een Zwitserse voetbalclub uit Zug in het gelijknamige Duitstalige kanton. De fusievereniging speelt op amateurniveau. De clubkleuren zijn blauw en wit.

Geschiedenis

SC Zug
Op 19 april 1915 werd FC Excelsior opgericht. Tussen 1939 en 1953 speelde het op het tweede niveau, daarna bij de amateurs. In 1976 werd de eindronde verloren van SC Kriens, waardoor promotie naar het profvoetbal werd misgelopen.

In het seizoen 1982/83 werd Ottmar Hitzfeld aangesteld als coach. Voor de latere trainer van het Zwitsers voetbalelftal was het de eerste trainersopdracht. Onder zijn leiding promoveerde SC Zug meteen naar de Nationalliga B (huidige Challenge League) en stootte het seizoen erop meteen door naar de Nationalliga A (huidige Super League). De club verbleef slechts één seizoen (1984/85) bij de elite, want het eindigde op de vijftiende plaats.

FC Zug
FC Zug werd opgericht op 17 juli 1923. Het heeft altijd als amateurclub gespeeld, maar het speelde twee seizoenen (1985/86 en 1989/90) in de Nationalliga B. In beide seizoenen speelde het de derby met SC Zug. Tussen 1990 en 1993 was de Nederlander Johan Neeskens trainer bij de club.

Fusie
Een fusie tussen SC Zug en FC Zug vond plaats in 1994. Zug 94 kwam tot nu toe altijd in de amateurreeksen uit, maar de infrastructuur is wel aanwezig om te promoveren naar een hoger niveau. Zug 94 is de grootste club uit het kanton.

Een van de hoogtepunten uit de geschiedenis is de wedstrijd tegen Grasshopper Club Zürich in de Zwitserse voetbalbeker. De thuiswedstrijd in 2005 werd met 2-6 verloren. Op 18 september 2016 speelde het in de tweede ronde tegen FC Basel. Voor meer dan 4.000 toeschouwers verloor Zug 94 slechts met 0-1.

Resultaten

Bekende (ex-)trainers 
 Ottmar Hitzfeld
 Johan Neeskens (ook als speler)

Externe links 
 Officiële website

Zug
Sport in Zug